Toepolev, een Russische vliegtuigbouwer
 Andrej Toepolev, oprichter van dit bedrijf
 Aleksej Toepolev, zoon van Andrej Toepolev en later directeur van het bedrijf